Primal Scream – gruppo, musicale britannico
Primal Scream – album del 1989
Primal Scream – singolo del 1991